Has () é um dos 36 distritos da Albânia localizado no noroeste do país, na prefeitura de Kukës. Sua capital é a cidade de Krumë.

Has